GameSalad — специальное приложение, разработанное компанией Gendai Games для создания простых игр для iPhone и iPod Touch, iPad, Windows и Android. Приложение основано на принципе Drag-and-drop специально для людей не знающих программирование. Приложение имеет полностью интуитивный, понятный, визуальный интерфейс. Приложение запускается на Mac OS X с помощью данного приложения возможно создание, весьма красочных и интересных игр. Благодаря простоте использования, приложением могут пользоваться, как профессиональные игровые дизайнеры, так и простые люди.

Другие основные характеристики 
 Редактирование в реальном времени: пользователи могут редактировать игровые сцены в то время как игра запущена.
 Редактор сцен: пользователи могут размещать и управлять актёрами в сцене, просто перетаскивая их в нужное место.
 Физика: GameSalad обрабатывает физику в реальном времени.

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Игровые движки по алфавиту
Программное обеспечение для macOS